Hygrophila is een orde van slakken (Gastropoda). Deze indeling wordt niet meer door alle moderne auteurs geaccepteerd; veel auteurs maken tegenwoordig gebruik van een indeling in clades.

Superfamilies 
 Acroloxoidea Thiele, 1931
 Chilinoidea Dall, 1870
 Lymnaeoidea Rafinesque, 1815
 Planorboidea Rafinesque, 1815

Slakken